katolik – wyznawca katolicyzmu
 Katolik – czasopismo wydawane w latach 1868-1931, najpierw w Chełmie koło Bydgoszczy, a od 1869 roku w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) i Bytomiu.

Zobacz też 
 Elżbieta Katolik – polska lekkoatletka